Der Gerichtsbezirk Jaca ist einer der sechs Gerichtsbezirke in der Provinz Huesca.

Der Bezirk umfasst 26 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Jaca.

Gemeinden 

Neben den 26 Gemeinden gehört zum Gerichtsbezirk Jaca das im Norden liegende gemeindefreie Gebiet Comunero de Ansó y Hecho mit einer Fläche von 9,72 km² und 0 Einwohnern.

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Huesca